Tommy Wiggen Ingebrigtsen (ur. 8 sierpnia 1977 w Trondheim) – norweski skoczek narciarski, zawodnik klubu Byåsen UL, drużynowy brązowy medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata, dwukrotny medalista mistrzostw świata w lotach oraz złoty medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W 1995 zdobył złoty medal na mistrzostwach świata juniorów w Gällivare, a kilka tygodni później także złoty medal w kategorii seniorów na dużej skoczni podczas mistrzostw świata w Thunder Bay. W kolejnych sezonach osiągał nieco słabsze rezultaty, jednak w 2000 zajął czwarte miejsce w mistrzostwach świata w lotach w Vikersund. Był także trzeci w klasyfikacji generalnej sezonu 1999/2000 Pucharu Świata w lotach narciarskich. Dwa lata później był członkiem reprezentacji Norwegii na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City.

W 2003 odzyskał miejsce w drużynie narodowej po zdobyciu podwójnego tytułu mistrza kraju. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme był czwarty w konkursie indywidualnym na dużej skoczni – w walce o brązowy medal lepszy okazał się Noriaki Kasai. Na normalnej skoczni Ingebrigtsen wywalczył srebrny medal, ulegając tylko Adamowi Małyszowi. W konkursie drużynowym wspólnie z Bjørnem Einarem Romørenem, Sigurdem Pettersenem i Larsem Bystølem wywalczył brązowy medal. Rok później, wraz z Romørenem, Pettersenem i Roarem Ljøkelsøyem zdobył złoty medal w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w lotach w Planicy. W sezonie 2003/2004 uplasował się na 11. miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata.

Złoty medal w lotach Norwegowie z Ingebrigtsenem w składzie zdobyli również na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz w 2006. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie w lutym tego samego roku zdobył wraz z kolegami z reprezentacji brązowy medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie nie wystartował w żadnym konkursie. W sezonie 2006/2007 nie zakwalifikował się do obu konkursów w Lillehammer (2 i 3 grudnia 2006). W kwietniu 2007 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Nie udało mu się odnieść indywidualnego zwycięstwa w konkursie Pucharu Świata; pięciokrotnie stawał na podium, m.in. w styczniu 1999 zajął 3. miejsce w Zakopanem. W latach 1999–2000 należał do niego nieoficjalny rekord świata w długości lotu narciarskiego – 219,5 m, który został ustanowiony w Planicy. 20 marca 2005 na tym samym obiekcie skokiem na odległość 231 metrów wyrównał rekord świata należący do Mattiego Hautamäkiego, jednocześnie ustanawiając swój rekord życiowy. Tego samego dnia skoczył też 236 m, jednak nie ustał tego skoku.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 49.
 sezon 1994/1995: -
 sezon 1995/1996: 57.
 sezon 1996/1997: 48.
 sezon 1997/1998: 48.
 sezon 1998/1999: 11.
 sezon 1999/2000: 13.
 sezon 2000/2001: 11.
 sezon 2001/2002: 43.
 sezon 2002/2003: 35.
 sezon 2003/2004: 11.
 sezon 2004/2005: 25.
 sezon 2005/2006: 23.
 sezon 2006/2007: -

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1993/1994: 42.
 1995/1996: 19.
 1997/1998: 67.
 1998/1999: 21.
 1999/2000: 32.
 2000/2001: 10.
 2001/2002: 42.
 2003/2004: 21.
 2004/2005: 19.
 2005/2006: 37.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999: 41.
 2000: 13.
 2003: 9.
 2004: 5.
 2005: 13.
 2006: 26.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 15.
 sezon 1997/1998: 43.
 sezon 1998/1999: 18.
 sezon 1999/2000: 3.
 sezon 2000/2001: 5.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999: 9.
 2000: 8.
 2001: 28.
 2003: 51.
 2004: 20.
 2005: 63.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 72.

Rekordy skoczni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 Profil na stronie FIS 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1977
Mistrzowie świata w skokach narciarskich
Ludzie urodzeni w Trondheim